Аліса Клейбанова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Міхаелла Крайчек у другому колі.
Єлена Докич виграла титул, у фіналі перемігши 5-ту сіяну Люціє Шафарову з рахунком 2–6, 7–6(11–9).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=61
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Є Докич
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Нара
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О Бовіна
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Дз Намігата
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= У Радванська
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Танасугарн
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Б Йовановські
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А Клейбанова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Цз Лу
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Малек
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Крайчек
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Бріанті
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6'''
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Malaysian Open, одиночний розряд
2011